Chengbei Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Chengbei (socken i Kina, Chongqing), 
 Chengbei (socken i Kina, Shandong), 
 Chengbei (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar